

Terme 
 Skunk, terme générique sous lequel est désignée la marijuana hollandaise, mais qui désigne en fait une variété spécifique ;
 Skunk, mélange des styles entre les cultures skin et punk ;
 Skunk, mot anglais à l'origine du mot français skunks qui est un des mots désignant la moufette ;
 Skunk, arme chimique anti-émeute utilisée par les forces de sécurité israéliennes.

Arts 
 Skunk Anansie, groupe de rock britannique des années 1990 ;
 Skunk, film américain réalisé par Annie Silverstein (Université du Texas à Austin) en 2014, présenté hors compétition au Festival de Cannes 2014 dans la sélection Cinéfondation.
 Skunk, groupe de ska punk originaire d'Hendaye, dans le sud-ouest de la France. Le groupe chante en basque. Ils ont sorti 5 albums dont le dernier, Giltzak, date de 2004.

Autres 
 Skunk, un des noms de plume de Pierre-Antoine de La Place ;
 Skunk Works, ou « usine des putois », désigne la division Advanced Development Projects de l'entreprise Lockheed.